Расточка

Расточка — шлифование
Расточка — микрорайон в г. Новосибирске